Moncayo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Moncayo (* 1991), spanischer Motorradrennfahrer
 Gustavo Moncayo (1952–2022), kolumbianischer Lehrer und Friedensaktivist
 José Pablo Moncayo (1912–1958), mexikanischer Komponist und Dirigent
 Susanna Moncayo, argentinische Mezzosopranistin
 Wilson Moncayo (1944–2012), ecuadorianischer Bischof

Moncayo steht für:
 Sierra de Moncayo, Bergmassiv in Spanien
 Tarazona y el Moncayo, Comarca der Autonomen Region Aragonien in Spanien
 Moncayo (Comarca), Comarcas in der Provinz Soria der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León